Dorfviertel ist der Name folgender Orte:

 Dorfviertel (Gemeinde Miesenbach), Ortsteil von Miesenbach bei Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Dorfviertel (Gemeinde Sankt Jakob), Ortsteil von Sankt Jakob im Walde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark